

Patronyme 

 Carolyn Trainer, un personnage de comics ;
 Seward Trainer, un personnage de comics ;
 Todd Trainer, un musicien américain.

Toponyme 

 Trainer, un borough du comté de Delaware, en Pennsylvanie (États-Unis).

Autres 
 Microsoft Certified Trainer, une certification Microsoft indiquant qu'un professionnel est qualifié pour dispenser les cours officiels Microsoft
 , une compilation du groupe Plaid
 , un programmes modifiant un jeu d'ordinateur afin de permettre la tricherie

Homonymie de patronyme